Abbas II kan syfta på:

 Abbas II av Persien (1633-1666), tillhörde den Safavidiska dynastin
 Abbas II av Egypten (1874-1944), en khediv av Egypten